La temporada de 1997 del Campionat del món de motociclisme fou la 49a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Michael Doohan obtenia el seu quart títol de 500cc, superant el rècord de 12 victòries en una temporada de Giacomo Agostini. Fou un campionat dominat totalment per Honda, on Yamaha i Suzuki estaven molt lluny de les Honda NSR V4. Kenny Roberts va deixar Yamaha per a montar un equip propi amb motos tricilindriques amb el fabricant malaisi Modenas, mentre que l'equip de Wayne Gardner estava format per l'irregular Norifumi Abe i el debutant Sete Gibernau. Dins el tercer constructor japonès, Daryl Beattie acabava retirant-se per les lesions i el seu company Anthony Gobert fou acomiadat de l'equip Suzuki per problemes amb les drogues.

Les categories petites foren dominades per les Aprilia, Max Biaggi guanyava el seu quart campionat consecutiu de 250cc amb més problemes dels esperats, i el fenomen Valentino Rossi guanyava el campionat de 125cc i 11 curses en el seu segon any al Mundial.

Pel que fa als Grans Premis, el canvi més destacable fou el retorn del  al circuit de Phillip Island.

Grans Premis 
Fonts:

500 cc

250 cc

125 cc

Referències 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1997